Tshilenge, localité, chef-lieu du territoire de Tshilenge ;
 Tshilenge, district de la province du Kasaï-Oriental et future province de la République démocratique du Congo ;
 Tshilenge, un des territoires du district de Tshilenge.